Spinnenwebvlies
Spinachtigen
Arachnoidea, geslacht van mosdiertjes